Delmar peut se référer à :

Nom de personnes

Patronyme 

 Axel Delmar (1867-1929), acteur, réalisateur et dramaturge allemand ;
 Eugene Delmar (1841-1909), joueur d'échecs américain ;
 Kenny Delmar (1910-1984), acteur américain.

Prénom 
 , avocat et fermier américain.
 , ministre, vétéran de la guerre de Sécession, historien et généalogiste.
 , entraîneur de football américain.
 , fermier et politicien californien.
 , acteur enfant américain.

Pseudonyme 
 George Koval (1913-2006),  espion soviétique opérant sous le nom de code Delmar
 Viña Delmar, nom de plume de la dramaturge, romancière et scénariste américaine, Alvina Croter (1903-1990)

Toponyme 

 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Winston en Alabama.
 Delmar, du comté de Sussex, dans le Delaware.
 Delmar, une ville du comté de Clayton, en Iowa.
 Delmar, une ville située dans le comté de Wicomico, dans l’État du Maryland.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Laclede dans le Missouri.
 , un hameau de Bethlehem, du comté d'Albany, dans l'État de New York.
 , un township du comté de Tioga en Pennsylvanie.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Monongalia en Virginie-Occidentale.
 , une ville du comté de Chippewa, dans le Wisconsin.

Autres 
 , premier album musical du groupe Los Natas.
 Delmar, nom d'un bateau à vapeur Écossais, ayant fait , en 1901 (Terre-Neuve-et-Labrador).
 , une  à Delmar (Iowa) (États-Unis).